Buslijn L (Amsterdam)
 Buslijn L (Haaglanden)